Річка:
 Дунаєць — річка в Польщі, Словаччині, права притока Вісли
Села:
 Дунаєць — Львівська область, Жидачівський район
 Дунаєць — Сумська область, Глухівський район
Споруди:
 Замок «Дунаєць» — середньовічний замок в селі Недзиця-Замок (Малопольське воєводство, Польща)